Serock (gromada w powiecie bydgoskim) (świecki/bydgoski)
 Serock (gromada w powiecie nowodworskim)